Ривьер-Нуар:

 Ривьер-Нуар — высочайшая гора на острове Маврикий.
 Ривьер-Нуар — округ Маврикия, расположенный в западной части страны.